William Wallén, född 16 augusti 1991 i Stockholm, är en svensk ishockeyspelare i franska Ducs de Dijon, tidigare i Mississauga St. Michael's Majors. Under säsongen 2010-11 tränade han och spelade med både Frölunda HC, Borås HC och Almtuna IS. Men senare 2011 skrev han på för KRIF Hockey i Division 1. Den 26 november 2014 skrev han på för Kristianstads IK i Hockeyettan.

Wallén är en kortväxt (173 cm) vänsterforward med god skridskoåkning och bra målsinne som debuterade i J18 Allsvenskan för Stocksund redan som 14-åring. Året efter, säsongen 2006/07, debuterade Wallén för Djurgårdens IF i samma serie - säsongen slutade med guld och Wallén gjorde 14 poäng på 13 matcher trots att han var tre år yngre än de flesta han mötte eller spelade med. Wallén har i flera år varit en nyckelfigur för U16-landslaget men visade 2007 att han kan göra mål också i U17-landslaget. Säsongen 2007/08 gjorde 16-årige Wallén framgångsrik debut i J18-landslaget och ledde Stockholm/Vit till final i TV-pucken (där han blev framröstad till bäste forward) men framförallt var han fixstjärna i Djurgårdens J20-lag, där han med 38 poäng (18 mål, 20 assists) på 35 matcher hörde till seriens mest produktiva spelare. Säsongen därpå, 2008/09, lämnade han Sverige för spel i OHL-klubben Mississauga St. Michael's Majors där han under debutsäsongen noterade 22 poäng (11 mål, 11 assists) på 30 matcher och säsongen efter fortsatte producera - det blev då 41 poäng (14 mål, 27 assists) på 67 matcher.

Wallén var tillgänglig för NHL-draften 2009, men blev ej draftad.

Han arbetar numera som instruktör och utvecklare i Rögle BK.

Hjärnblödning
I sin fjärde OHL-match för Mississauga St. Michael's Majors fick William kraftiga smärtor i huvudet och det visade sig senare vara en allvarlig hjärnblödning. William togs till ett närliggande specialsjukhus, där skickliga läkare räddade hans liv.

Klubbar

IFK Täby (Moderklubb)
Stocksunds IF
Djurgårdens IF
Mississauga St. Michael's Majors
Frölunda HC
Borås HC (Lån)
Almtuna IS (Lån)
Jokerit (Try Out)
Almtuna IS
KRIF Hockey
HC Vita Hästen
Kristianstads IK
Lindlövens IF
Ducs de Dijon

Statistik

Meriter 
 U16 SM-guld med Djurgården 2007
 Final i TV-pucken med Stockholm/Vit 2008
 Bäste forward i TV-pucken 2008
 J18 SM-guld med Djurgården 2008

Referenser 

Svenska ishockeyspelare
Födda 1991
Män
Levande personer
Idrottare från Stockholm